Soulmate – singolo di Natasha Bedingfield
 Soulmate – singolo dei No Use for a Name del 1995
 Soulmate – singolo di Justin Timberlake del 2018
 Soul Mate – film sentimentale cinese del 2016